Het ATP-toernooi van Atlanta 2010 (met de officiële naam Atlanta Tennis Championships) werd gespeeld van 19 tot en met 25 juli 2010. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van de Atlanta Athletic Club in de Amerikaanse stad Atlanta. De Amerikaan Mardy Fish won het enkelspel, zijn landgenoten Scott Lipsky en Rajeev Ram het dubbelspel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Speelschema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Atlanta
ATP-toernooi van Atlanta